QED (текстовий редактор)
 Q.E.D.